Освальдо Лупо Ластра Гарсия (; родился 12 июня 1983 года в Сан-Лоренсо, Эквадор) — эквадорский футболист, полузащитник. Выступал за сборную Эквадора.

Клубная карьера 
Ластра начал профессиональную карьеру выступая за команды «Аукас», «Текнико Университарио», «Депортиво Асогес» и «Макара». В начале 2013 года Освальдо подписал контракт с клубом «Эмелек». 28 января в матче против своего бывшего клуба «Макара» он дебютировал в эквадорской Серии А за основной состав. 22 сентября в поединке против «Эль Насьональ» Ластра забил свой первый гол за «Эмелек». В составе команды он три раза подряд стал чемпионом Эквадора. 11 августа 2017 года в матче Кубка Либертадорес против аргентинского «Сан-Лоренсо» Освальдо забил гол. В том же году он в четвертый раз стал чемпионом страны.

В начале 2019 года Ластра перешёл в гуаякильскую «Барселону». 10 февраля в матче против «Эль Насьональ» он дебютировал за новую команду. По окончании сезона Освальдо стал свободным агентом.

Международная карьера 
29 марта 2015 года в товарищеском матче против сборной Мексики Ластра дебютировал за сборную Эквадора. Летом того же года Освальдо принял участие в Кубке Америки в Чили. На турнире он сыграл в матчах против сборных Чили и Мексики.

Достижения 

Командные

 «Эмелек»
 Победитель чемпионата Эквадора (4) — 2013, 2014, 2015, 2017

Примечания 

Футболисты Эквадора
Игроки сборной Эквадора по футболу
Игроки ФК «Текнико Университарио»
Игроки ФК «Аукас»
Игроки ФК «Барселона» Гуаякиль
Игроки ФК «Макара»
Игроки ФК «Депортиво» Асогес
Игроки ФК «Эмелек»